Pořízení pro případ smrti může být:
 závěť
 dědická smlouva
 samostatný dovětek